Villmow ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Villmow (* 1946), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Frederik Villmow (* 1993), deutscher Jazzmusiker
 Jürgen Villmow (* 1955), deutscher Künstler und Architekt
 Michael Villmow (* 1956), deutscher Jazzmusiker und Komponist